Most Teatralny w Kaliszu
 Most Teatralny w Poznaniu

Zobacz też 
 Most Jerzego Sulimy-Kamińskiego w Bydgoszczy – dawniej także most Teatralny